Вернер Чинч (; ,  — , ) — государственный и партийный деятель Третьего рейха, оберфюрер СС (30 января 1937).

Биография 
Сын чиновника лесного ведомства. С 1909 года референт судебного ведомства в Россларе, с июля 1911 года правительственный референт в Мерсебурге.

В августе 1914 поступил в армию. Участник Первой мировой войны. За боевые отличия награждён «Железным крестом».

После демобилизации в 1919 году вернулся на государственную службу и в январе 1925 переведен в прусское Министерство внутренних дел.

1 мая 1933 вступил в НСДАП (билет № 3 495 469), а 16 июня 1936 — СС (билет № 276 657). С 14 марта 1936 статс-секретарь Имперского министерства науки, воспитания и народного образования. Ближайший сотрудник и заместитель Бернгарда Руста на протяжении 9 лет. Активно участвовал в унификации и нацификации образования в Рейхе. При сформировании 1 — 3 мая 1945 г. правительства Карла Дёница Чинч получил в нём пост имперского министра науки, воспитания и народного образования.

23 мая 1945 г. арестован вместе с другими членами правительства.

Примечания

Литература 
 Rainer Bookhagen: Die evangelische Kinderpflege und die Innere Mission in der Zeit des Nationalsozialismus; Band 2: Rückzug in den Raum der Kirche 1937 bis 1945, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2002, ISBN 3-525-55730-2.
 Bärbel Holtz, Die Protokolle des Preußischen Staatsministeriums, Olms-Weidmann , Hildesheim 2001 (Acta borussica Band 12/II) ISBN 3-487-12704-0.
 Peter Sandner: Verwaltung des Krankenmordes. Der Bezirksverband Nassau im Nationalsozialismus, Psychosozial-Verlag, Gießen 2003, ISBN 3-89806-320-8.
 Frank-Rutger Hausmann:«Auch im Krieg schweigen die Musen nicht»: die Deutschen Wissenschaftlichen Institute im Zweiten Weltkrieg, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001 ISBN 3-525-35357-X.
 Michael Grüttner: Biographisches Lexikon zur nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik, Synchron, Heidelberg 2004, S. 171 f. ISBN 3-935025-68-8.
 Ernst Klee: Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945 ?. S. Fischer, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-596-17153-8.

Ссылки 
 

Участники Первой мировой войны (Германия)
Министры образования Германии
Свидетели на Нюрнбергских процессах
Члены НСДАП
Члены Немецкой национальной народной партии
Офицеры СС